Dospat kan syfta på:

Geografi

 Dospat (flod) – en flod i Bulgarien och Grekland

Bulgarien 

 Obsjtina Dospat, kommun, Smoljan, 
 Dospat (ort), Smoljan, Obsjtina Dospat, 
 Dospat (reservoar), Smoljan,

Grekland 

 Dhespátis Potamós, vattendrag, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar